Курук (устар. Курок) — река в России, протекает по Кош-Агачскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 72 км от устья реки Тархата по правому берегу. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Тархаты
Реки Кош-Агачского района